HMS „Shannon” – nazwa dziewięciu okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od irlandzkiej rzeki Shannon:

  – 28-działowa fregata szóstej klasy (sixth rate) zwodowana w 1757 roku, rozebrana w 1765 roku.
  – 32-działowa fregata piątej klasy (fifth rate) zwodowana w 1796 roku, sprzedana w 1802 roku.
  – 36-działowa fregata piątej klasy (fifth rate) zwodowana w 1803 roku, zniszczona w tym samym roku.
  – 38-działowa fregata piątej klasy (fifth rate) zwodowana w 1806 roku, przekształcona w hulk w 1832 roku, w 1844 roku przemianowana na HMS „St. Lawrence”, rozebrana w 1859 roku.
  – 10-działowy szkuner w służbie w 1814 roku.
  – 2-działowy szkuner w służbie w 1832 roku.
  – fregata zwodowana w 1855 roku, sprzedana w 1871 roku.
  – krążownik pancerny zwodowany w 1875 roku, zezłomowany w 1899 roku.
  – krążownik pancerny typu Minotaur zwodowany w 1906 roku, sprzedany w 1922 roku.

Shannon